ГПТ:

 Гарант-Парк-Телеком
 Гватемальская партия труда
 Генератор постоянного тока
 Глутаматпируваттрансаминаза
 Городской пассажирский транспорт
 Грабли поперечные тракторные
 Гусеничный плавающий транспортёр